Begleitpapier steht für

 ein Warenbegleitpapier
 die offizielle Bezeichnung des Rinderpasses von 1995 bis 1998